Jerzy Iwanow (1901-1972) – polski działacz komunistyczny
 Jerzy Iwanow-Szajnowicz (1911-1943), właściwie Jerzy Iwanow – polsko-grecki sportowiec, agent wywiadu brytyjskiego